

Sigle 
 Gruppo anticrimine tecnologico – precedente denominazione del Nucleo speciale frodi telematiche della Guardia di Finanza.

Codici 
 gat – codice ISO 639-3 della lingua kenati.

Località 
 Gat (Arabo: غات) – città-oasi della antica regione del Fezzan (Libia) presso il confine con l'Algeria;
 Gat – antico nome di Kiryat Gat, in Israele;
 Gat – kibbutz, in Israele.

Altro 
 G.A.T. Gruppo Aiazzone Televisivo – circuito televisivo del gruppo Aiazzone;
 Fudbalski klub Mladost GAT Novi Sad – sauadra di calcio della città di Novi Sad, Serbia;
 GAT Arena – impianto sportivo della città di Novi Sad, Serbia;
 Gat – antica città facente parte della Pentapoli filistea.